Mercedes-Benz Superdome, een stadion in New Orleans
Sydney Super Dome, een stadion in Sydney, Australië
Superdome (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1978